ang. Census – spis ludności Stanów Zjednoczonych
 United States Census Bureau – agencja federalna w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też 
 cenzus